Toponímia:
El Clascar (Bertí) o Castell de Bertí, edificació situada al municipi de Sant Quirze Safaja, al Moianès.
El Clascar (Malla), muntanya situada al municipi de Malla, a Osona.
Poblat ibèric del Clascar, assentament iber situat al municipi de Malla, a Osona.